Колонија Санта Круз има више значења:

 Колонија Санта Круз (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија Санта Круз (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Санта Круз (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Санта Круз (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Санта Круз (Сан Хосе Ајукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Санта Круз (Сантијаго Искуинтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Санта Круз (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Санта Круз (Тепетитла де Лардизабал), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Санта Круз (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику